

Pessoas
Len Barnum
P. T. Barnum

Localidades
Barnum (Iowa)
Barnum (Minnesota)
Barnum (Wyoming)
Ou ainda:
Barnum Brown

Desambiguação
Desambiguações de topônimos